Никола́й Миха́йлович Стрелко́в:
 Стрелков, Николай Михайлович (1916—1997) — Герой Советского Союза.
 Стрелков, Николай Михайлович (1929—1998) — Герой Социалистического Труда.